Lebourgeois ou Le Bourgeois) est un patronyme pouvant désigner :

 Armand Le Bourgeois (1815-1879), homme politique français ;
 Armand-François Le Bourgeois (1911-2005), notamment évêque d'Autun et abbé de Cluny ;
 Pierre Le Bourgeois (1879-1971), architecte français ;
 Philippe Le Bourgeois (1917-2001), officier de marine français, fils du précédent ;
 Yoann Lebourgeois, un jockey français né en 1985 ;
 Yvan Lebourgeois, un footballeur né en 1962.

Homonymie de patronyme
Patronyme normand